Lago d'Alzasca est un lac dans le canton du Tessin en Suisse. Sa superficie est de .

Voir aussi 

Les lacs du canton du Tessin :
 le lac de Lugano
 le lac de Luzzone
 le lac Majeur
 le lac de Muzzano

Notes et références 

Alzasca